

Placeringer til VM

Landstrænere

Nuværende trup 
Holdet så sådan ud pr. august 2017:
Keepere
Emil Brixager (Benløse FC) 
David de Fries (Benløse FC) 

Forsvar
Mark Bek (Benløse FC)
Jesper Schmidt (Fredrikshavn Blackhawks) 
Daniel Mac Cabe (Malmö FBC) 
Claus Nisbeth (Rødovre FC) 
Jannik Trolle Wede
Frederik Kobberup (Rødovre FC)
Marko Krogsgaard (Rødovre FC)
Matthias Bust (Sunds Seahawks FC) 

Angreb
Mathias de Fries (Benløse FC) 
Mathias Toftegaard Glass (Benløse FC) 
Jesper Roland Nielsen (Benløse FC) 
Esben Køhler (Copenhagen FC) 
Andreas Glad (Frederikshavn Blackhawks)
Simon Møller Rasmusen (Fredrikshavn Blackhawks) 
Lukas Eldholm (Lillån IBK)
Jannik Dalkvist (Rødovre FC)
Kristoffer Handgaard (Sunds Seahawks FC) 
Anders Holm (Sunds Seahawks FC)
Simon Lauridsen (Sunds Seahawks FC) 
Mikkel Skov Nielsen (Sunds Seahawks FC)

Flest kampe

Flest point

VM spillere 
VM kampe fra 1998-2010 er medtaget.

Referencer 

Floorball i Danmark
Danmarks floorballlandshold